Денисон — фамилия и топоним.

Топонимы 
 Денисон — город в штате Айова (США).
  — город в штате Техас (США).

Персоналии 
 Денисон, Джордж Энтони (1805—1896) — британский религиозный публицист.
 Денисон, Дуэйн — американский гитарист.
 Денисон, Франц Михайлович (? — 1790) — капитан бригадирского ранга российского флота.
 Денисон, Шон (род. 1985) — канадский баскетболист.
 Денисон, Эдвард (1915—1992) — американский экономист.
 Денисон, Энтони (род. 1949) — американский актёр.

См. также